Andrzej Andrzejewski ist der Name folgender Personen:

* Andrzej Andrzejewski (Tennisspieler), polnischer Tennisspieler 
 Andrzej Andrzejewski (General) (1961–2008), polnischer Brigadegeneral
 Andrzej Andrzejewski (Schauspieler) (* 1976), polnischer Schauspieler